Sterni steht für:

 umgangssprachlich eine Biermarke, siehe Sternburg (Bier)

Sterni ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetana Sterni (1827–1889), italienische Ordensschwester und Ordensgründerin